Plusieurs édifices religieux orthodoxes ou catholiques sont dédiés à la Mère de Dieu (Vierge Marie) :

l'Église de la Mère de Dieu (Vienne) à Vienne

l'église de la Mère-de-Dieu à Jajce.

l'ancienne église de la Mère-de-Dieu, à Macao

l'ancienne église de la Mère-de-Dieu, à Malacca

Église de la Très-Sainte-Mère-de-Dieu à Bolchie Saly (oblast de Rostov)
 Église de la Très Sainte Mère de Dieu sur la Flèche à Moscou

l'église de la Mère-de-Dieu à Boranci, dans la municipalité de Brus ;
 l'église en bois de la Mère-de-Dieu à Cvetke, sur le territoire de la Ville de Kraljevo ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Dolac, sur le territoire de la Ville de Kraljevo ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Donja Kamenica, dans la municipalité de Knjaževac ;
 l'église de la Mère-de-Dieu sur le Vražji kamen à Donja Trnica ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Jarmenovci, dans la municipalité de Topola ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Kovačevo, sur le territoire de la Ville de Novi Pazar ;
 la vieille église de la Mère-de-Dieu à Negotin ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Morović, en Voïvodine ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Mushitishtë/Mušutište, au Kosovo, dans la commune/municipalité de Suharekë/Suva Reka, district de Prizren/Prizren ;
 l'église de la Mère-de-Dieu à Sredskë/Sredska au Kosovo, dans la commune/municipalité de Prizren/Prizren ;
l'église de la Mère-de-Dieu à Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade.

l'Église de la Sainte-Mère-de-Dieu à Alep

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Sanctuaire de la Mère-de-Dieu de Canòlich